SDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santiago Del Estero (Sergipe) (Argentina).
 SDE – acronimo di Small Diesel Engine, famiglia di motori Multijet prodotti dalla Fiat Powertrain Technologies.
 SDE – acronimo di Stochastic differential equation (Equazione differenziale stocastica-EDS).